Koprivlen kan syfta på:

Bulgarien 

 Kopriven, vattendrag, Kjustendil, 
 Koprivlen (distrikt i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Chadzjidimovo,